

Роял — місто, штат Айова
 Роял — селище, штат Іллінойс
 Роял — селище, штат Небраска